Vosmaer (geslacht), Nederland's Patriciaatsgeslacht
 Alexander Vosmaer (1866-1944), directeur Plateelbakkerij Rozenburg
 Arnout Vosmaer (1720-1799), Nederlands naturalist
 Bobby Vosmaer (1951), Nederlands voetballer
 Carel Vosmaer (1826-1888), Nederlands letterkundige
 C.J.J.G. Vosmaer (1907-1986), genealoog
 Daniël Vosmaer (1622-na 1666), Nederlands kunstschilder
 Gualterus Vosmaer (1784-1849), directeur Algemeene Landsdrukkerij
 Gualtherus Vosmaer (1854-1916), Nederlands zoöloog
 Jacob Vosmaer (ca. 1584-1641), Nederlands kunstschilder
 Jacob Vosmaer (1783-1824), Nederlands geneeskundige en schrijver
 Liesbeth Vosmaer-de Bruin (1946), Nederlands roeister
 Pim Vosmaer (1953), Nederlands acteur en regisseur
 Willem Vosmaer (1856-1936), generaal-majoor
 Willem Carel Vosmaer (1749-1818), president Hooggerechtshof van Financiën en Zeezaken